Баканас — сухе русло або річка, що пересихає, у казахів
 Баканас — древня дельта річки Ілі

 Баканас — річка у Східноказахстанській області
 Баканас — село, Балхаський район, Алматинська область